Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Кеті Джордан і Елізабет Смайлі з рахунком 5–7, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1987 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1987 у жіночому тенісі
1987 в американському спорті